HMS Charybdis può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Charydis (1893) – incrociatore protetto della Classe Astraea
HMS Charybdis (88) – incrociatore della Classe Dido
HMS Charybdis (F75) – fregata della Classe Leander